{{DISPLAYTITLE:(199632) 2006 GX1}}

A (199632) 2006 GX1 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Sárneczky Krisztián fedezte fel 2006. április 2-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (199501–200000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói